Яснозорье — название населённых пунктов на Украине:
 Яснозорье — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Яснозорье — село в Черкасском районе Черкасской области.